Дискография немецкого диджея и продюсера Робина Шульца состоит из 3 студийных альбомов, 15 синглов и одного рекламного сингла.

Студийные альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

Рекламные синглы

Ремиксы

Примечания

Комментарии

Примечания 

Дискографии Германии
Хаус-дискографии